Il singolare del Chennai Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo.

Mikael Tillström ha battuto in finale Alex Rădulescu 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie

  Richard Krajicek (secondo turno)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  MaliVai Washington (quarti)
  Jonathan Stark (quarti)

 Alex Rădulescu (finale) 
 Mikael Tillström (campione) 
 Magnus Norman (quarti) 
 Lionel Roux (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1997
ATP Tour 1997